William Arthur Lewis, econoom en winnaar van de prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie in 1979.
Arthur William John Lewis, Brits politicus
Arthur Lewis (rugbyspeler), Brits rugbyspeler.
Arthur Lewis (politicus), een voormalig Australisch politicus.
Arthur Lewis (atleet), Amerikaans Paralympisch atleet